Springtij, de periode van het getij waarin het verschil tussen hoog- en laagwater het grootst is
 Springvloed (televisieserie), origineel Springfloden, een Zweedse misdaadserie